Журавлёв (Журавлёва) — русская фамилия и топоним.

Известные носители

А 
 
 
 
 
 Журавлёв, Андриян Лукич (1913—1966) — Герой Советского Союза.
 Журавлёв, Афанасий Семёнович (в монашестве Амфилохий; 1873—1937) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой, епископ Пермский и Тобольский.

Б

В 
 Журавлёв, Валентин Андреевич (1931—2016) — советский и российский хирург и научный деятель.
 Журавлев, Вадим — российский искусствовед и оперный критик.
 
 
 
 Журавлёв, Виталий Анатольевич (1941—2007) — советский и российский учёный; ректор УдГУ (1986—2007).
 Журавлев, Виталий Евгеньевич (род. 1964) — российский политический деятель, депутат Государственной Думы РФ первого созыва.
 
 Журавлёв, Владислав Дмитриевич (род. 2004) — белорусский футболист.
 
 Журавлёв, Вячеслав Александрович (род. 1937) — советский футболист.

Г

Д

Е 
 
 Журавлёв, Егор Александрович (род. 1990) — российский хоккеист.
 Журавлев, Ежи (1887—1980) — польский пианист и педагог.

И 
 
 Журавлёв, Иоанн Семёнович (в монашестве Иоасаф; ум. 1919) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой, епископ Томский и Алтайский.

К

Л 
 Журавлёв, Лаврентий Степанович (1905—1945) — советский гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.

М

Н 
 Журавлёв, Никита Степанович (1826—?) — русский генерал-майор.

П

С 
 
 Журавлёв, Степан Михайлович (1913—1948) — Герой Советского Союза.

Ф 
 Журавлёв, Фирс Сергеевич (1836—1901) — русский художник-жанрист.

Ч 
 Журавлёв, Числав Григорьевич (1935—2018) — эрзянский народный поэт и писатель.

Ю

Я 
 Журавлёв, Яков Иванович (1837—1908) — городской голова Новгорода.



Топоним

Россия 
 Журавлев — хутор в Кумылженском районе Волгоградской области.
 Журавлев — хутор в Гулькевичском районе Краснодарского края.
 Журавлев — хутор в Орловском районе Ростовской области.

См. также 
 Журавлёва
 Журавлёво
 Площадь Журавлёва

Примечания